Председник Владе Србије се може односити на:
 Председник Владе Републике Србије
 Председник Владе Социјалистичке Републике Србије
 Председник Владе Краљевине Србије
 Председник Владе Кнежевине Србије